Суперкубок УЕФА 2014 () — 39-й розыгрыш Суперкубка УЕФА, который прошёл 12 августа 2014 года на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе, Уэльс. В финале встретились победитель Лиги чемпионов УЕФА 2013/14 мадридский «Реал» и победитель Лиги Европы УЕФА 2013/14 «Севилья». Во второй раз в истории Суперкубок оспаривали две испанские команды и в четвёртый раз — команды из одной страны.

Победителем Суперкубка УЕФА 2014 года стал «Реал», выигравший благодаря двум забитым голам Криштиану Роналду, который был признан лучшим игроком матча.

Составы команд

Примечания

Ссылки 
 

2014
Европейский футбол в сезоне 2014/2015
Август 2014 года
Спортивные соревнования в Кардиффе
События 12 августа
2010-е годы в Уэльсе